Кашкадарьинский областной комитет КП Узбекистана — орган управления Кашкадарьинской областной партийной организацией КП(б) — КП Узбекистана (1943—1960 и 1964—1991 годы).

Кашкадарьинская область впервые образована 20.01.1943 из части Бухарской, 25.01.1960 передана в состав Сурхандарьинской области, 7.02.1964 вновь восстановлена, с 8.12.1992 Кашкадарьинский вилайет. Центр — г. Карши.

С 1943 по (?) выходила «Кашкадарьинская правда» — орган обкома и горкома КП Узбекистана, областного и городского Советов депутатов трудящихся.

Первые секретари обкома 
 1943—1945 Ходжибеков, Худайкул
 1945—1948 Мангутов, Нигмат Мухамеджанович /1948- / 1950 Насыров, Бекеш 1950-01.1952 Махмудов, Арзи 01.1952-01.1956 Курбанов, Рахманкул Курбанович 01.1956-1960 Гулямов, Манап 1960—1964 Сурхандарьинский областной комитет КП Узбекистана
 1964—1968 Асамов, Салахитдин 1968—1983 Гаипов Рузмет Гаипович 17.02.1984-27.12.1986 Турапов, Нармумин Турапович 27.12.1986-27.07.1989 Каримов Ислам Абдуганиевич 27.07.1989-05.1991 Атаджанов, Алихан Рахматович 05.1991-1991 Хидиров, Темир Пулатович'''

См. также 
 Хоким области

Областные и окружные комитеты КП Узбекистана
Кашкадарьинская область